Telia – element budowy rdzowców
 Telia – jednostka administracyjna w Nepalu
 Telia – miejscowość w Indiach
 TeliaSonera – przedsiębiorstwo telekomunikacyjne